Василий Жданов: Жданов, Василий Александрович (1845—1910) — контрабасист.
 Жданов, Василий Иванович (род.1963) — советский велогонщик.
 Жданов, Василий Николаевич (1896—1956) — советский военачальник, генерал-полковник авиации (1946).